Ел Ангосто има више значења:

 Ел Ангосто, Лас Чаркас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ангосто (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику